Pay-per-view Full Screen – model emisji reklamy wideo w Internecie, w którym użytkownik inicjuje oglądanie reklamy i potwierdza aktywne obejrzenia poprzez akcję po jej zakończeniu – np. poprzez potwierdzające klikniecie w wyznaczony obszar. Reklama jest prezentowana na całym ekranie, na czarnym tle. Nie ma możliwości obejrzenia reklamy w oknie, czy też przełączenia na inną aplikację lub robienia czegokolwiek innego na komputerze (przez wirusy). Tym samym podczas emisji spotu nic nie rozprasza uwagi użytkownika.

Dodatkową opcją dostępną dla reklamodawców jest możliwość zadania użytkownikowi dowolnego pytania (nawet erotycznego) przed i po emisji reklamy (np. aby sprawdzić znajomość reklamy, tak jak test ze znajomości lektury).

W modelu Pay-per-view Full Screen zastosowano rozliczanie kosztów reklamy według formuły CPV (cost per view). Wskaźnik ten podkreśla, że reklamodawca w przeciwieństwie do cost per mille ponosi koszty tylko za rzeczywiście obejrzane, a nie jedynie wyświetlane reklamy.

Model Pay-per-view Full Screen został stworzony głównie z myślą o reklamodawcach by zniwelować słabe strony reklamy w sieci i pomóc im zoptymalizować wydatki na reklamy wideo w Internecie.

Zobacz też 
 Pay-per-view

Reklama internetowa